Ба́конь (Ба́коньские го́ры, Ба́коньский лес; ) — горный массив в Центрально-Задунайском крае в Венгрии.

История 
Горы Баконь возникли в третичном и четвертичном периодах. Почву в долины наносило наступающее и затем отступающее море, а позже — реки и ручьи. Под воздействием движения воды образовались многочисленные воронки, скалы-башни и пещеры.

В XIII веке в Вертеше и в Бакони один за другим строились замки знати и королей. В средние века в здешних охотничьих угодьях часто бывали венгерские короли, в том числе Матьяш I, о чём венгерский поэт Вёрёшмарти написал в своем произведении «Прекрасная Илонка». Позже эти замки, будучи постоянными участниками сражений, стали частью системы пограничных крепостей.

География 
Горы Баконь находятся к северу от озера Балатон и находятся большей частью в медье Веспрем. Цепь гор прерывистая, протягивается с юго-запада на северо-восток, длина цепи 80 км, ширина — около 40 км. Выделяют Северную Баконь и Южную Баконь. В горной цепи Баконь находятся между горным массивом Вертеш (Vértes) и Самая высокая точка — гора Кёриш-Хедь () (709 м), на вершине которой находится смотровая вышка. Неофициальной столицей горного края считается город Зирц.

Климат 
По сравнению с другими массивами Средневенгерских гор различия в климатических зонах в Баконе незначительные. На защищенной от ветра, часто освещенной солнечным светом Балатонской возвышенности климат более теплый. В Высоком Баконе на несколько градусов прохладнее, здесь больше выпадает осадков.

Флора 
Это также биосферный заповедник, на территории которого находятся прекрасные сосновые и буковые леса. На южной стороне растут душистый лук, папоротник нотолена марантовая, шпажник болотный. В более теплых местах Балатонской возвышенности растет инжир, также выращивается виноград. В тех областях, где осадков больше, деревья образуют более густую и высокую лесополосу и кажутся зарослями.

Характерны платообразные вершины и пологие склоны, покрытые дубово-буковыми лесами и пастбищами.

Фауна 
Очень часто можно встретить оленя. Также обитают муфлоны, кабаны, рыси. Из 350 видов птиц, встречающихся в Венгрии, 190 видов наблюдали в этих местах. За горным массивом Баконь, в бассейне Марцаль, селится большое количество аистов.

Геология 
Живописные долины и горы сложены известняками, доломитами, базальтовыми лавами и туфами. Известно свыше 1100 пещер (наиболее известные — пещеры гор Ликаш и Чатар, Кёлик и Сентгал).

Достопримечательности 
На высоте 400 метров, в городе Зирц, находится Баконьский Музей естественных наук с богатейшей экспозицией, демонстрирующая растительный и животный мир Бакони с террариумами, аквариумами и диорамами.

Промышленность 
Люди, поселившиеся на Балатонской возвышенности занимались в первую очередь виноградарством и земледелием, в Баконе — животноводством, обработкой дерева, лесным хозяйством, а в тех частях, которые вклиниваются в Малую среднедунайскую равнину, — пахотным земледелием, мукомольным делом и торговлей.

После полутора столетий опустошительного турецкого ига сюда, также, как и в другие регионы страны, были приглашены поселенцы. Их культура тесно переплелась с культурой местного населения, что дало толчок и развитию промышленности. Начали работать шахты, месторождения бурого угля, бокситов, марганцевых руд, стекольные и бумажные мануфактуры, типографии, фабрики по переработке табака и мяса, гончарные мастерские. Многие из них были предками таких известных ныне фирм, как Херендский фарфоровый завод, стекольный завод «Айка», мясной комбинат «Папа». По заказу венгерской знати известные венгерские и зарубежные архитекторы возводили церкви и дворцы. Начали строить школы.

Духовными центрами региона стали города Веспрем и Папа. После Второй мировой войны серьёзным испытанием для населения стала депортация немецкого населения.

Культура 
Горный жилой район всегда был плавильней, в которой перемешиваются разные культуры. Он такой и сейчас: гости из разных стран приезжают на «Фестивали песни» в г. Веспрем, на «Дни барокко» в г. Папа, в херендский «Порцеланий», на гребные регаты на озеро Веленце, на «Рыцарские игры» в г. Шюмег, на представление «Хождение по мукам» в г. Мадярполань, на фестиваль «Королевские дни» в г. Секешфехервар и на традиционные Бетховенские концерты в г. Мартонвашар.

Литература 
 Кусый И. А. — Венгрия: Путеводитель
 Гуськова А. П. — Венгерско-русский и русско-венгерский словарь
 Джеймс Луис — Будапешт. Путеводитель

Горы Венгрии